#перенаправление Чемпионат Германии по футболу 2017/2018